Příjmení Paukert < Pauker "bubeník" < ( "buben; ne tympány", ) nosí více různých osobností:
(1382) Paugger, MHG pukaere
 Ivo Paukert (1931, Praha – 2013) – český scenárista a režisér
 Jiří Paukert, uměleckým jménem Jiří Kuběna (* 1936, Prostějov - 1917) – moravský historik a básník
 Josef Paukert (1915, Praha – 1991, Řevnice) – český malíř a grafik
 Josef Augustin Paukert (1879, Choceň – 1960, Praha) – český sochař a medailér
 Karel Paukert (* 1935, Skuteč) – americký varhaník, hobojista a kurátor českého původu
 Ludmila Vaňková, née Paukertová (* 1927, Praha) – česká spisovatelka

Německá příjmení
Česká příjmení